stopa angielska (ft)
 featuring (ft.)
 Forint (Ft)
 Financial Times (FT)
 France Télécom (FT)